Wasserloch steht für:

 Wasserloch (Radioastronomie), besonders ruhiges Frequenzband des elektromagnetischen Spektrums
 Wasserloch Nr. 3, US-amerikanische Western-Komödie von William A. Graham (1967)

Siehe auch:

 Wasserfenster